Sumpf steht für:
 Sumpf, Feuchtgebiet
 Destillationssumpf, Rückstand bei der Destillation
 Pumpensumpf, ein Sammelbecken
 Schachtsumpf, tiefster Teil des Schachtes
 Sumpf, Ort im ehemaligen Kreis Preußisch Holland, jetzt Sąpy in der Gmina Domaniewice (Polen)

Sumpf ist der Familienname folgender Personen:
 Hans-Georg Sumpf (1924–2007), deutscher Politiker
 Helmut Sumpf (auch Helmuth Sumpf; 1921–2014), deutscher Bergbauingenieur und Grubenretter
 Hermann Sumpf (1882–1967), deutscher Politiker (KPD), MdL in Hessen

Sumpf ist der Filmtitel von:
 Polizeiruf 110: Sumpf, deutscher TV-Krimi (1999)

Sumpf ist die deutsche Bezeichnung für die politische Gruppe des
 Marais (Französische Revolution)

Siehe auch:

 Der Sumpf
 Im Sumpf (Begriffsklärung)
 Sumpfgebiete